De Stichting Weerter Huisomroep is de ziekenomroep van het Sint Jans' Gasthuis in Weert en is reeds actief sinds het einde van de jaren 60. De SWH bestaat uit vrijwilligers, en verzorgt radio- en televisieprogramma's en een kabelkrant, met gemengde muziek en informatie over het ziekenhuis en de regio. Zij is zeer actief in het carnavalsseizoen. Stichting Weerter Huisomroep is opgegaan in WeertFM. 

Nederlandse ziekenomroep